Статуя Свободы — название монументов:

 Статуя Свободы (1886) — национальный памятник США на острове Либерти, Нью-Йорк. Уменьшенные копии:
  (1952) — Сиэтл, Вашингтон, США.
 Статуя Свободы (2004) — Кольмар, Франция.
 Статуя Свободы (1921) — Тампер, Финляндия.
 Статуя Свободы (1947) — Будапешт, Венгрия.

См. также 
 Монумент Свободы (значения)
 Памятник Свободы (значения)